A620, A.620 ou A-620 peut faire référence à :

Autoroutes 
 l'autoroute allemande A620
 l'autoroute française A620

Photographie 
 l'appareil photo numérique Canon PowerShot A620